Alexander Smit (honkballer) (1985-), een Nederlands honkballer
 Alexander Smit (spiritueel leraar) (1948-1998), een Nederlands spiritueel leraar

Zie ook 
 Alexander Smith (doorverwijspagina)